Сакура () — вид декоративных деревьев семейства розовые.
 «Сакура» — цветной каталог почтовых марок Японии.
 «Сакура» — японская народная песня.

География 
 Сакура — город в Японии, находящийся в префектуре Тиба.
 Сакура — город в Японии, находящийся в префектуре Тотиги.
 Сакура — феодальное княжество в Японии периода Эдо.

Персоналии 
 Сакура, Аянэ — японская сэйю.
 Сакура, Мая (настоящее имя Мая Кусано; род. 1998) — японская певица в жанре энка и актриса.
 Сакура Харуно — персонаж манги и аниме «Наруто».
 Сакура Мато — персонаж визуальной новеллы и аниме Fate/stay night.
 Сакура Киномото — главная героиня манги и аниме «Cardcaptor Sakura».
 Сакура Огами - персонаж аниме Danganronpa: Trigger Happy Havoc

ВМФ Японии 
 «Сакура» — японский эскадренный миноносец времён Второй Мировой войны типа «Мацу». 
 «Сакура» — тип японских эскадренных миноносцев.

См. также 
 «Сакура-пресс» — российское издательство, лицензировавшее и издававшее японскую мангу на территории СНГ.
 Фронт цветения сакуры — в Японии называют распространение цветения деревьев вишни.
 Sakura — российская рок-группа.
 Sakura Gakuin — японская девичья идол-группа.
 Sakura Japan — женская сборная по хоккею на траве, представляющая Японию на международной арене.